Idesbald ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Idesbald von Dünen, (Idesbaldus), Zisterzienser, seit 1153 Abt von Ten Duinen; 1894 seliggesprochen (Festtag: 18. April; Schutzpatron der Seefahrer)
 Idesbald Eicheler (1896–1971), deutscher Zisterzienserabt und Ordenshistoriker

Siehe auch:
 St. Idesbald (flämisch Sint-Idesbald), Ort in Belgien